Aceasta este o listă cu stele din  Crucea Sudului (constelație), sortate după strălucire descrescătoare.

Note

Legături externe

Liste
Constelația Crucea  Sudului